Morsztyn steht für:
 polnischer Zweig des Adelsgeschlechts Morstein (Adelsgeschlecht)

Morsztyn ist der Familienname folgender Personen:

 Jan Andrzej Morsztyn (1621–1693), polnischer Dichter, Angehöriger des Landadels und Politiker Polen-Litauens

 Peter Morsztyn (1455–1526), krakauischer Ratsherr, Bankier und Kaufmann

 Stanisław Morsztyn († 1725), polnischer Dichter und Politiker
 Zbigniew Morsztyn (~1628–1689), polnischer Dichter